Der Name Tepecik (vom Diminutiv von Tepe, dem türkischen Wort für Hügel; Tepecik bedeutet sinngemäß Anhöhe oder wörtlich übersetzt Hügelchen) bezeichnet:

 Tepecik (Büyükçekmece), ein Viertel im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece;
 den Istanbuler Fußballverein Büyükçekmece Tepecikspor, sowie dessen weitere Abteilungen;

Tepecik ist der Familienname folgender Personen:
 Enes Tepecik (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Ergün Tepecik (* 1944), deutschtürkischer Schriftsteller, Theaterregisseur und Spielgruppengründer.